Памятник Денису Давыдову:
 Памятник Денису Давыдову (Верхняя Маза)
 Памятник Денису Давыдову (Пенза)

См. также 
Давыдов, Денис Васильевич